Sarcey (Haute-Marne)
 Sarcey (Ródano)